

Брилево — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Брилево — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства